Па́вел Гу́сев:
 Гусев, Павел Иванович (1917—2010) — народный художник РСФСР, скульптор.
 Гусев, Павел Николаевич (род. 1949) — журналист, главный редактор газеты «Московский комсомолец».
 Гусев, Павел Николаевич — русский контр-адмирал, участник Крымской войны
 Гусев, Павел Павлович (род. 1930) — советский художник-мультипликатор, художник-оформитель игровых кукол.
 Гусев, Павел Пантелеевич (род. 1953) — советский футболист, российский тренер.